Amsterdam kan syfta på:

Astronomi 
 11945 Amsterdam – en asteroid i huvudbältet

Geografi 
 Amsterdam – huvudstad i Nederländerna
 Amsterdam kommun – kommunen staden Amsterdam ligger i
 Amsterdam, Missouri – en ort i delstaten Missouri
 Amsterdam, New York – två intilliggande kommuner i delstaten New York
 Amsterdam, Ohio – en by i delstaten Ohio
Amsterdamön, Indiska oceanen – ett så kallat franskt Territoire d'outre mer och har tillhört Frankrike sedan 1792
Amsterdamön, Svalbard – en ö i Svalbard

Litteratur 
Amsterdam (roman) – roman av Ian McEwan

Musik 
Amsterdam (sång) – sång av Jacques Brel

Teknik 
 M/S Amsterdam – ett fartyg byggt år 2000

Se även
Amsterdamdeklarationen 2002 – grunddukument för humanismen som antogs av Humanists International vid dess femtioårsjubileum år 2002
Amsterdam Avenue – en norr-sydgående aveny på Manhattan i New York
Amsterdam-Schiphols flygplats – Amsterdams och Nederländernas huvudflygplats
New Amsterdam: Live at Heineken Music Hall 2003 – ett musikalbum av Counting Crows som gavs ut 2006